Комлука може да се отнася за:

 Комлука – квартал на Сливен
 Комлука - остров по река Дунав
 Кумлука – пясъчна коса на територията на град Бургас